Лазерная микроскопия может означать:
 Двухфотонная лазерная микроскопия
 Лазерная рентгеновская микроскопия

Лазерные микроскопы